Натуральне число 510
 510 рік до нашої ери
 510 рік нашої ери